Partito Comunista di Germania (in tedesco: Kommunistische Partei Deutschlands, KPD in sigla) è il nome di diverse formazioni politiche della Germania. Non è da confondere con il Deutsche Kommunistische Partei (DKP), nato in Germania dell'Ovest nel 1968 per sostituire il precedente KPD, vietato nel 1956.
Tra le formazioni politiche che hanno portato o portano tuttora la sigla "KPD" vi sono:

 l'originale Partito Comunista di Germania (Kommunistische Partei Deutschlands, KPD), fondato nel 1919 e unitosi nel 1946 con la SPD per formare la Partito Socialista Unificato di Germania (SED) nella zona d'occupazione sovietica, mentre in Germania dell'Ovest fu messo al bando nel 1956;

 il Partito Comunista di Germania/Marxisti-Leninisti (Kommunistische Partei Deutschlands/Marxisten-Leninisten, KPD/ML), fondato ad Amburgo nel 1968, che nel 1980 cambiò nome in KPD. Nel 1986 si fuse con i trotzkisti del Gruppe Internationale Marxisten (sezione tedesca della Quarta Internazionale) per formare il Partito dei Socialisti Uniti (Vereinigten Sozialistischen Partei, VSP). Parte dei militanti del vecchio partito non aderì alla fusione e diede vita a diversi gruppi politici, due dei quali ripresero nel loro nome la sigla "KPD/ML", mentre una si chiamò Partito Comunista di Germania-Alba Rossa (Roter Morgen), in seguito seguito dal nome "Aufbaugruppe";

 il maoista Partito Comunista di Germania-Struttura Organizzativa (Kommunistische Partei Deutschlands-Aufbauorganisation, KPD-AO), scioltosi nel 1980;

 il nuovo Partito Comunista di Germania (Kommunistische Partei Deutschlands, KPD), fondato nel 1990 nel territorio della ex-DDR, conosciuto come "Kommunistische Partei Deutschlands (Rote Fahne)" (Bandiera Rossa); 

 il Partito Comunista di Germania (2005) (KPD), Bolscevico, divisosi dal Rote Fahne.

Pagine correlate 
 Partito Comunista Tedesco (1968) (DKP), formato nella Germania Ovest.